Personen
 Billy Mays (1958-2009), Amerikaans presentator
 Jayma Mays (1979), Amerikaans actrice en zangeres
 Peggy Mays (1989), Nederlands zangeres
 Willie Mays (1931), Amerikaans honkballer

 Plaatsen in de Verenigde Staten
 Mays Chapel, plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Mays Landing, plaats in de Amerikaanse staat New Jersey